Dolderer ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Dolderer (* 1970), deutscher Kunstflugpilot
 Sabine Dolderer (* 1962), deutsche Informatikerin